Костыли — топоним.

Населённые пункты 
 Костыли (Алтайский край) — посёлок, Залесовский район, Алтайский край, Россия.
 Костыли (Брянская область) — село, Жуковский район, Брянская область, Россия.
 Костыли (Кировская область) — село, Советский район, Кировская область, Россия.
 Костыли (Михайловский район) — деревня, Михайловский район, Рязанская область, Россия.
 Костыли (Путятинский район) — село, Путятинский район, Рязанская область, Россия.
 Костыли (Челябинская область)
 Мулинские Костыли — село, Нагорский район, Кировская область, Россия.

Гидронимы 
 Костыли — озеро, Волжский район, Самарская область, Россия
 Ерик Костыли — река, Еланский район, Волгоградская область, Россия.

См. также 
 Костыль (значения)